Novoa es un apellido que puede estar relacionado o vinculado con los siguientes artículos de Wikipedia:

Personas 
 Adolfo Novoa Méndez (1832-1912), agricultor y ganadero salvadoreño (Administrador de Rentas, Tercenas Pólvora y Correo de Sensuntepeque, Cabañas 1864-1890).
 Alfredo Novoa Cava (1908-1941), militar peruano.
 Antón Pulido Novoa (1944-), pintor español.
 Carlos Álvarez-Nóvoa (1940-2015), escritor y actor español.
 Daniel Novoa (1979-), fotógrafo venezolano, creador de Comedera.com y MangezPlus.com .
 Eduardo Novoa Monreal (1916-2006), abogado chileno.
 Enio Novoa (1986-), futbolista peruano.
 Felipe Novoa (1909-1989), poeta uruguayo de origen argentino.
 Felipe Novoa (1984-), también conocido como Felipe Novoa Cianelli, deportista chileno que compitió en yudo.
 Fernando de Casas Novoa (1670-1750), arquitecto español.
 Fidel Antonio Novoa Fuentes (1900-1981), médico y cirujano salvadoreño (Diputado y Presidente del Asilo Infantil 1928-1945).
 Fidel Antonio Novoa Meléndez (1864-1922), médico y cirujano salvadoreño (Presidente Asamblea Legislativa 1912-1914, y Vice Ministro de Instrucción Pública y Fomento 1898, y Ministro de Hacienda y Crédito Público 1899).
 Francisco de Novoa Feijóo (1544-1624), capitán general de la Armada y Flota de Tierra Firme Española entre 1579 y 1587.
 Francisco Defilippis Novoa (1890-1930), dramaturgo argentino.
 Gonzalo Novoa (1986-), futbolista chileno.
 Guillermo Novoa (1881-?), también conocido como Guillermo Novoa Sepúlveda, militar chileno.
 Juan Novoa (1460-1509), navegante explorador gallego o español, con bandera portuguesa (João da Nova).
 Joaquín Novoa (1983-), ciclista español.
 Jonathan Novoa (1981-), también conocido como Jonathan Alberto Novoa Tiznado, futbolista chileno.
 José Manuel Díaz Novoa (1944-), entrenador de fútbol español.
 José Echevarría Novoa (1902-19??), político español.
 José Manuel Novoa Sanhueza (1809-1866), político chileno.
 José Ramón Novoa (1954-), director y productor de cine uruguayo.
 Jovino Novoa (1945-), político chileno.
 Laura Novoa (1969-), actriz argentina.
 Leopoldo Nóvoa García (1919-2012), escultor y pintor español.
 Matías Novoa (1980-), actor y modelo mexicano de origen chileno.
 Matías de Novoa, historiador español del siglo XVII.
 Miguel Negrete Novoa (1825-1827), Militar Mexicano, 
 Pablo Novoa, músico español nacido en Vigo (Pontevedra).
 Pedro Angulo Novoa (1803-1859), marino chileno.
 Rafael Novoa (1971-), actor y modelo colombiano.
 Ramón Vásquez de Novoa (1791-1856), abogado y político chileno.
 Roberto Novoa Santos (1885-1933), médico español.
 Rodolfo Nin Novoa (1948-), técnico agropecuario y político uruguayo.
 Santi Novoa (1966-), teclista español de la banda WarCry.
 Ignacio Novoa ''' (1991-), Kinesiólogo chileno dedicado en a la rehabilitación vestibular.